Laeta ist der Name folgender Personen:

 Clodia Laeta, Vestalin im 2. Jahrhundert, hingerichtet 211/212 von Caracalla
 Laeta (Frau Gratians), römische Kaiserin, zweite Frau Kaiser Gratians